Comitatul Wichita (Wichita County) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Wichita County, Kansas
 Wichita County, Texas